Die Bangladesh Premier League 2018/19 war die sechste Saison der bangladeschischen Twenty20-Cricket-Meisterschaft und fand vom 5. Januar bis 8. Februar 2019 statt. Im Finale konnten sich die Comilla Victorians gegen die Dhaka Dynamites mit 17 Runs durchsetzen.

Format 
Die sieben Franchises spielen in einer Gruppe gegen jedes andere Team jeweils zwei Mal. Die ersten vier dieser Gruppe qualifizieren sich für die Playoffs, in denen im Page-Playoff-System der Sieger ermittelt wird.

Gruppenphase 
Tabelle

Playoffs

Spiel A

Spiel B

Spiel C

Finale

Einzelnachweise 

Bangladeschische Cricket-Saison 2018/19
2018 19